Lipka (gromada w powiecie sycowskim)  (oleśnicki/sycowski)
 Lipka (gromada w powiecie wołomińskim)
 Lipka (gromada w powiecie złotowskim)

także:
 Święta Lipka (gromada) (powiat kętrzyński)